Raquero puede referirse a:

 Raquero, barco de vela ligera.
 Raquero, niño de condición humilde de Santander (España).